Tokyo Anal Dynamite () — полноформатный альбом японского нойз-коллектива The Gerogerigegege, изданный в 1990 году лейблом Vis A Vis Audio Arts. Релиз получил положительные реакции со стороны критиков, и, по мнению AllMusic, является классикой нойз-музыки. На сегодняшний день альбом полностью распродан.

Музыка 

Альбом состоит из 75 песен, которые начинаются с крика «One! Two! Three! Four!» (), далее следуют звуки воплей, искажённых гитар и хаотичной игры на барабанах, обычно продолжающиеся несколько секунд. После следует небольшая пауза и весь цикл повторяется, и так до тех пор, пока весь альбом не подойдёт к концу.

По мнению Теда Миллса из AllMusic, шумовой эксперимент Дзюнтаро Яманоти представляет собой рок-музыку, доведённую до крайностей. Он описывает звучание альбома как «40 душераздирающих минут панк-музыки, с которой что-то пошло не так».

Выпуск и продажи 
Альбом был издан в 1990, а его тираж (3000 экземпляров) был распродан к 1992 году.

Отзывы критиков 
Тед Миллс присудил данному релизы четыре с половиной звезды из пяти, сказав «[это] либо 40 минут абсолютно неслушабельного шума, либо лучшая рок-н-ролл-запись — или и то, и другое». Он называет данный альбом классикой нойз-музыки. По мнению рецензента, мало что может сравниться с этим альбомом.

Хуан Себастьян из Vice.com называет данный релиз «золотом для коллекционеров».

Список композиций

Участники записи 
 Дзюнтаро Яманоти — нойз
 死にました — вокал, ударные
 蛭子能収 — обложка

Примечания 
Примечания

Источники

Альбомы 1990 года